Tratado de Medina del Campo puede referirse a alguno de los siguientes:
 Tratado de Medina del Campo de 1431, por el que se firmó la paz entre los reinos de Castilla y Portugal.
 Tratado de Medina del Campo de 1489, en el que se ajustó la boda de Catalina de Aragón con Arturo Tudor, en esta fecha de 3 y 4 años de edad.
 Tratado de Medina del Campo de 1504, por el que los reyes de Navarra se ponían bajo la protección de los Reyes Católicos.